Блясък може да се отнася за:
 блясък – характеристика на свойство на повърхност, отразяваща светлина
 блясък – друго име на звездна величина, мярка за яркост на небесните тела в астрономията.
 „Блясък“ (Λάμψη) – гръцки сериал (1991-2005)
 „Блясък“ (Shine) – австралийски филм от 1996 година
 „Блясък“ (Glamour) – роман на Луиз Бегшоу от 2007 година
 „Блясък“ (The Bling Ring) – американски филм от 2013 година